Koolwijk est un petit village de la commune d'Oss, Brabant-Septentrional, Pays-Bas
Koolwijk est un petit village de la commune de Vlist, Hollande-Méridionale, Pays-Bas